В 1953 году Чемпионат мира по греко-римской борьбе прошёл 17-19 апреля в Неаполе (Италия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

1953
Международные спортивные соревнования в Неаполе
Международные соревнования по борьбе в Италии